Nicole je ženská forma jména Nicolas, Mikuláš:

příjmení osob
 Christopher Nicole (* 1930), britský romanopisec
 Megan Nicole (* 1993), americká zpěvačka-skladatelka, herečka a modelka
 Pierre Nicole (1625–1695), francouzský jansenistický teolog z opatství Port-Royal

jiný význam
 Anna Nicole (film) (angl. The Anna Nicole Story), americký životopisný televizní film z roku 2013
 Hurikán Nicole (2016), v Atlantiku

související články
 Seznam článků začínajících na „Nicola“
 Seznam článků začínajících na „Nicole“